Cinque unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Essex:

  – fregata da 32 cannoni, varata nel 1799 e perduta nel 1814
 – nave corazzata varata nel 1856 e radiata nel 1865
 – sloop-of-war varato nel 1874 e radiato nel 1930
 – portaerei della classe Essex, varata nel 1942 e radiata nel 1969
 – Landing Helicopter Dock della classe Wasp, varata nel 1991 e ancora in servizio attivo